José María Zamora (Valle de la Pascua, estado Guárico, Venezuela, 20 de octubre de 1794-Caracas, Venezuela, 10 de febrero de 1864) fue un militar y político con actuación en la Guerra de la Independencia y en la Guerra Federal.

Carrera militar 
Alistado en el ejército patriota participa en los combates del año 1814 como segundo al mando del escuadrón Rompelíneas, bajo las órdenes del general Pedro Zaraza. Prisionero después de la Batalla de Urica (1814), logra escapar. A compaña a Zaraza en los Llanos del Guárico (1815) y se distingue en el combate de Los Alacranes (1816), siendo elogiado por el general Gregor MacGregor. Asistente a la batalla de San Félix (1817) y es herido en la batalla de La Hogaza (1817). En 1818 acompaña a Simón Bolívar en la Campaña del Centro contra el ejército del general Pablo Morillo. Se distingue nuevamente en la batalla de Semén (1818). Declina su nombramiento como diputado al Congreso de Angostura en 1819 por considerar que su escasa ilustración no le permite fijar, como legislador, los destinos del país.

Cargos 
En 1820 y 1824 desempeña la Comandancia General del Alto Llano, en 1830 acompañar al Libertador a Santa Marta, dirige en 1833 la campaña de planificación en el Alto Llano que culmina con la captura del coronel Cayetano Gavante. Sale en defensa del presidente José María Vargas en 1835, es elevado al grado de general de brigada por el Congreso de 1836 y nombrado gobernador de Carabobo por el presidente Carlos Soublette en 1837. Diputado en los congresos de 1840 y 1844, asume el cargo de comandante de armas de Caracas en 1844 y dirige la campaña contra el levantamiento campesino de Francisco José Rangel en 1846. Toma las armas para defender la soberanía del Congreso después del ataque del 24 enero de 1848, pero se somete a la decisión del cuerpo legislativo de reconocer la autoridad de José Tadeo Monagas. Jefe de operaciones de la zona de oriente al inicio de la Guerra Federal en 1859, derrota a las tropas federalistas del general Juan Antonio Sotillo en el combate de Las Piedras de 1859. Incorporado al Ejército Centralista del general León de Febres Cordero en 1860 participó en la batalla de Coplé,  en la persecución de los federalistas hacia El Calvario. Jefe del Ejército de Oriente y segundo jefe del Ejército de gobierno en 1860.

Participó en la batalla La Cureña (1861) como segundo jefe del Ejército Centralista y comandante en jefe de oriente en 1862, derrota a las fuerzas federalistas en combate de Chaguaramas. Recibido junto con sus tropas en La Guaira por el general José Antonio Páez (1862), realiza la expedición hacia Valencia con los generales Manuel Baca y Manuel Vicente de las Casas librando el combate de la Guaica (1962) contra las guerrillas federalistas. Nombrado general en jefe por Páez en 1863.

José María Zamora cae enfermo y muere pocos meses después del triunfo de la Federación.

Referencias 

Militares próceres de la guerra de la Independencia de Venezuela
Miembros de la Cámara de Diputados de Venezuela
Guariqueños